|-
| 160001 Bakonybél ||  || 5 aprilie 2006 ||  || 
|-
| 160002 - ||  || 7 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160003 - ||  || 27 septembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 160004 - ||  || 11 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160005 - ||  || 15 aprilie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 160006 - ||  || 22 aprilie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160007 - ||  || 20 aprilie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 160008 - || 2007 JJ || 7 mai 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 160009 - ||  || 6 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160010 - || 6699 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 160011 - || 1098 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 160012 - || 1110 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 160013 Elbrus || 1294 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 160014 - || 3057 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 160015 - || 3079 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 160016 - ||  || 16 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 160017 - ||  || 1 mai 1990 || Siding Spring || 
|-
| 160018 - ||  || 7 octombrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 160019 || 1994 FE || 19 martie 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 160020 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160021 - ||  || 24 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160022 - ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160023 - ||  || 7 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160024 - ||  || 10 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160025 - || 1996 XS || 1 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 160026 - ||  || 7 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160027 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kleť || , 
|-
| 160028 - ||  || 2 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160029 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160030 - ||  || 22 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160031 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160032 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160033 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160034 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 160035 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160036 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160037 - ||  || 22 decembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 160038 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160039 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160040 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160041 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160042 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160043 - ||  || 22 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160044 - ||  || 10 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160045 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160046 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160047 - ||  || 11 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160048 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160049 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160050 - ||  || 4 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160051 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160052 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160053 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160054 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160055 - ||  || 30 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160056 - ||  || 31 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160057 - ||  || 18 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160058 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160059 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160060 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160061 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160062 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160063 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160064 - ||  || 11 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160065 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160066 - ||  || 5 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160067 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160068 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160069 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160070 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160071 - ||  || 10 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160072 - ||  || 28 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160073 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160074 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160075 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160076 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160077 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160078 - ||  || 6 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160079 - ||  || 5 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160080 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160081 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160082 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160083 - ||  || 30 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160084 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160085 - ||  || 5 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160086 - ||  || 7 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160087 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160088 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160089 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160090 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160091 - ||  || 29 iulie 2000 ||  || , 
|-
| 160092 - ||  || 5 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 160093 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160094 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160095 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160096 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160097 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160098 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160099 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160100 - || 2000 RD || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-